Bresslau ist Familienname folgender Personen:
 Ernst Bresslau (1877–1935), deutscher Zoologe
 Harry Bresslau (1848–1926), deutscher Historiker und Diplomatiker
 Heinrich Bresslau (1912–1997), deutscher Architekt
 Helene Bresslau (1879–1957), deutsche Ehefrau von Albert Schweitzer
 Louise Bresslau-Hoff (1882–1966), deutsche Schriftstellerin und Dichterin

Siehe auch:
 Breslau (Begriffsklärung)